La Création est le titre de plusieurs œuvres :
 La Création, en allemand die Schöpfung, oratorio de Joseph Haydn (1798)
 La Création, nouvelle de Dino Buzzati faisant partie du recueil Le K (1966)
 La Création, film d'Im Kwon-taek (1991)